Bojarinzew ist der Familienname folgender Personen:

 Denis Konstantinowitsch Bojarinzew (* 1978), russischer Fußballspieler
 Wladislaw Andrejewitsch Bojarinzew (* 1994), russischer Skispringer